Václavské náměstí se jmenuje:

 Václavské náměstí (Praha), též zastávka tramvaje
 Václavské náměstí (Beroun)
 Václavské náměstí (Písek)
 Václavské náměstí (Nová Ves, okres Kolín)
 Václavské náměstí (Kutná Hora)
 Václavské náměstí (Uhlířské Janovice)
 Václavské náměstí (Přelouč)
 Václavské náměstí (Letohrad)
 Václavské náměstí (Kněževes)
 Václavské náměstí (Třebíč)
 Václavské náměstí (Vysoké Veselí)
 Václavské náměstí (Lomnice nad Lužnicí)
 Václavské náměstí (Trmice), též zastávka autobusu MHD Ústí nad Labem
 Václavské náměstí (Černčice)
 Václavské náměstí (Litoměřice)
 Václavské náměstí (Svratka)
 Václavské náměstí (Znojmo)
 Václavské náměstí (Olomouc) (viz též katedrála svatého Václava)

Externí odkazy 

 

Svatý Václav